Anstalt används för olika vård- och skolinrättningar. I Sverige är ordet i denna betydelse numera oftast liktydigt med fängelse, fångvårdsanstalt och kriminalvårdsanstalt, medan det i Finland fortfarande allmänt används om vårdinrättningar. Även i Sverige fanns tidigare till exempel vanföreanstalt. En anstalt kan också vara en myndighet, ofta med en väl avgränsad uppgift.

Kriminalvård 
 Anstalt (kriminalvård) – en institution med eller omhändertagande uppgifter där personer dömda till fängelsestraff sitter berövade sin frihet
 Sluten anstalt – en kriminalvårdsanstalt med hög säkerhetsnivå
 Öppen anstalt – en kriminalvårdsanstalt med låg säkerhetsnivå
 Ungdomsanstalt – 
 Tvångsarbetsanstalt – enligt lagen angående lösdrivares behandling av 12 juni 1885 avsedd att uppta personer dömda till tvångsarbete

Sjukvård och omsorg 
 Vanföreanstalt – en institutionsvårdsform från slutet av 1800-talet fram till 1960-talet för vård av barn med svåra rörelseförhinder

Existerande anstalter (myndigheter) 
Folkpensionsanstalten (Finsk myndighet)
Försvarets radioanstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt

Nedlagda eller namnändrade anstalter 
Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet
Elektriska prövningsanstalten
Flygtekniska försöksanstalten
Försvarets forskningsanstalt
Försvarsväsendets kemiska anstalt 
Generalstabens litografiska anstalt
Husdjursförsöksanstalten
Jordbruksförsöksanstalten
Likbränningsanstalt
Riksförsäkringsanstalten
Statens entomologiska anstalt
Statens fröklängningsanstalt 
Statens kriminaltekniska anstalt
Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt
Statens provningsanstalt
Statens skeppsprovningsanstalt
Forstliga försöksanstalten/Statens skogsförsöksanstalt
Statens växtförädlingsanstalt
Statsmedicinska anstalten

Se även 
 Anstaltsvård
 Institut
 Institution